Taliesin fue un poeta galés del siglo VI. A partir de él, el nombre también puede referirse a:

 El Libro de Taliesin, manuscrito medieval atribuido al bardo; 
 Taliesin, primera novela del Ciclo Pendragon de Stephen R. Lawhead, publicada en 1987; 
 The Book of Taliesyn, segundo álbum de estudio de Deep Purple, estrenado en 1968; 
 Casa Taliesin, la casa de verano y estudio del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright en Spring Green, Wisconsin; o
 Taliesin West, la casa de verano de Wright en Scottsdale, Arizona.